Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Jachontow – rosyjski pedagog i entomolog
 Nikołaj Jachontow – rosyjski święty prawosławny